Chaska beziehungsweise Ch’aska bezeichnet:

 Chaska, Stadt in Minnesota, USA
 Chaska Township, Verwaltungsbezirk in Minnesota, USA
 Ch’aska (Band), peruanische Metal-Band